Гроно () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.

Входит в состав региона Моэза (до 2015 года входила в округ Моэза (округ)).

1 января 2017 года в состав коммуны Гроно вошли бывшие коммуны Леджа и Вердаббио.

Официальный код — 3832.

Коммуна расположена в долине реки Моеза вблизи швейцарско-итальянской границы. Через коммуну проходит автодорога E43.

Население 
На 31 декабря 2013 года население коммуны составляло 997 человек.

На 31 декабря 2019 года население — 1406 человек.

Примечания